Сезон 1977 — Двадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также четвертый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1977 (вторая лига)

Зональный турнир (6 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1977 на сайте footballfacts.ru

1977
Сезоны футбольных клубов 1977